Sheba kan syfta på:

 Shebaagårdarna – ett landområde med omtvistad jurisdiktion som är beläget vid gränsen mellan Israel, Libanon och Syrien
 Beer Sheva –  en biblisk stad i södra Israel
 1196 Sheba – en asteroid i huvudbältet

Se även
 Sheba Creek
 Sheba Lake
 Mount Sheba